Högby församling kan syfta på:
Högby församling, Linköpings stift – en f.d. församling i Linköpings stift
Högby församling, Växjö stift – en f.d. församling i Växjö stift